

Geografia

Niemcy 
 Inowrazlaw – była nazwa dawnego powiatu Hohensalza

Polska 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Inowrocław